Ponerinae (dieren), een onderfamilie van de mieren (Formicidae)
Ponerinae (planten), een subtribus in de orchideeënfamilie (Orchidaceae)